Творческое объединение «Pryzmat» () — польская киностудия, существующая 1972–1978. Художественным руководителем был сценарист Александр Сцибор-Рыльский, литературным руководителем был Тадеуш Конвицкий.

Известные фильмы объединения «Pryzmat» 
  — «По другую сторону радуги» / «Z tamtej strony tęczy»
  — «Разыскиваемый, разыскиваемая» / «Poszukiwany, poszukiwana»
  — «На краю пропасти» / «Na krawędzi»
  — «Капризы Лазаря» / «Kaprysy Łazarza»
  — «Как это случилось» / «Jezioro osobliwości»
  — «Девушки на выданье» / «Dziewczyny do wzięcia»
  — «Веретенницы» / «Padalce»
  — «Нет розы без огня» / «Nie ma róży bez ognia»
  — «Сколько той жизни» / «Ile jest życia» (телесериал)
  — «Мазепа» / «Mazepa»
  — «Дульские» / «Dulscy»
  — «Доктор Юдым» / «Doktor Judym»
  — «Бенямишек» / «Beniamiszek»
  — «С любовью» / «Con amore»
  — «Короткая жизнь» / «Krótkie życie» — Польша / Чехословакия (Filmové ateliéry Koliba)
  — «Большая система» / «Wielki układ»
  — «Брюнет вечерней порой» / «Brunet wieczorową porą»
  — «Дагни» / «Dagny» — Польша / Норвегия (Norsk Film)
  — «Через год, через день, через минуту…» / «Za rok, za dzień, za chwilę»
 - — «Польские пути» / «Polskie drogi» (телесериал)
  — «Палас-отель» / «Palace Hotel»
  — «Кукла» / «Lalka» (телесериал)
  — «Знаки зодиака» / «Znaki zodiaku»
  — «Хэлло, Шпицбрудка» / «Hallo Szpicbródka»
  — «Что ты мне сделаешь, когда поймаешь» / «Co mi zrobisz jak mnie złapiesz»
 - — «На серебряной планете» / «Na srebrnym globie»

Ссылки 
 «Pryzmat» на сайте filmpolski.pl

Кинокомпании Польши
Кинокомпании по алфавиту